Craspeda — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Описание 
У самок вершинный членик щупиков значительно уже, чем у самцов. Надкрылья в мелких точках.

Классификация 
В состав рода включают три вида

Chrysolina furva (Peyerimhoff, 1926)
Chrysolina limbata (Fabricius, 1775)
Chrysolina jenisseiensis (Breit, 1920)

Распространение 
Представители подрода встречаются Европе, Северной Африке (Марокко), Кавказе, Казахстане, Сибири, Монголии и Дальнем Востоке.

Примечания

Ссылки 
 BioLib  Taxon profile — subgenus Craspeda Motschulsky, 1860

Листоеды травяные